Die WPA-8-Ball-Weltmeisterschaft 2007 (offiziell: WPA Damas World 8-Ball Championship 2007) war die dritte Austragung der von der World Pool-Billiard Association veranstalteten Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 8-Ball. Sie fand vom 1. und 8. März 2007 im Fujairah Bustan Centre in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate) statt.

Weltmeister wurde Ronato Alcano von den Philippinen durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Dennis Orcollo. Titelverteidiger Wu Chia-Ching schied in der Runde der letzten 32 gegen Alexander Dremsizis aus.

Regeln 
Insgesamt nahmen 64 Spieler 27 Nationen an dem Turnier teil. 

In der Vorrunde wurde die Anzahl der Spieler von 64 auf 32 reduziert. Gespielt wurde zunächst im Doppel-K. o.-System. Das bedeutet:
Nach dem ersten Spiel wurden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde war, musste nur noch ein Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hatte, gewinnen um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde musste man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, durchsetzen und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen.

Auch wenn dieses System relativ kompliziert ist, garantiert es jedem Spieler, ein Spiel in der Vorrunde verlieren zu können, ohne sofort aus dem Turnier ausscheiden zu müssen. Das zweite verlorene Spiel innerhalb der Vorrunde führt jedoch in jedem Fall zum Ausscheiden aus dem Turnier.

In der Finalrunde wurde dann im K.-o.-System gespielt, also jede Niederlage führte zum Ausscheiden aus dem Turnier.

Turnierverlauf

Vorrunde 
Die Vorrunde dauerte vom 18. bis zum 21. April.

Die folgenden 16 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 33 bis 48 bedeutet.

Die folgenden 16 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 49 bis 64 bedeutet.

Finalrunde

Preisgeld

Weblinks 
 WPA Damas World 8-Ball Championship 2007 auf azbilliards.com

2007
Poolbillardveranstaltung 2007
Billardturnier in Fudschaira